Шлюзовой может означать:
 Шлюзовой (микрорайон) — микрорайон Тольятти.
 Шлюзовой мост — мост в Москве.
 Шлюзовой пешеходный мост — мост в Москве.